Prochondracanthopsis – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1960 roku przez japońskiego zoologa Sueo M. Shiino.

Gatunki
Prochondracanthopsis quadricornutus Shiino, 1960

Przypisy 

Chondracanthidae